

Botanica 
 Alania – genere di piante della famiglia Boryaceae

Geografia 
 Ossezia Settentrionale-Alania – una delle Repubbliche autonome della Federazione Russa

Sport 
 Futbol'nyj Klub Alanija Vladikavkaz – scritto anche "FC Alania Vladikavkaz", squadra di calcio

Storia 
 Regno di Alania – ovvero il regno degli Alani